Estació d'Ōji (Tòquio) (王子駅), estació de ferrocarril a Tòquio, Japó.
 Estació d'Ōji (Nara) (王寺駅), estació de ferrocarril a la prefectura de Nara, Japó.